Hofstetten puede referirse a:

En Alemania:
 Hofstetten, municipio del Land de Baden-Wurtemberg
 Hofstetten, municipio del Land de Baviera

En Suiza:
 Hofstetten, comuna del cantón de Zúrich
 Hofstetten bei Brienz, comuna del cantón de Berna
 Hofstetten-Flüh, comuna del cantón de Soleura